Büttel steht für:

 Gerichtsdiener (veraltet)
 Fronbote
 Scherge, auch abwertend für Polizist
 Bannwart oder Stadtbüttel, alte Berufsbezeichnung für den Flur-, Wald- oder Weinbergshüter sowie Amts- oder Gerichtsboten
 -büttel, niederdeutsche Ortsnamens-Endung

Büttel ist Name oder Namensbestandteil einer Gemeinde und von Ortsteilen in Deutschland:

 Büttel (Elbe), Gemeinde im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Büttel-Eck, Ortsteil der Gemeinde Koldenbüttel, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Büttel (Loxstedt), Ortsteil der Gemeinde Loxstedt, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Büttel (Ohlenstedt), Ortsteil von Ohlenstedt, Gemeindeteil von Osterholz-Scharmbeck, Landkreis Osterholz, Niedersachsen

Büttel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Büttel (* 1969), deutscher Regisseur und Autor

Siehe auch:

 Büttelei